Мег Каммингс — вымышленный персонаж, одна из главных героинь относительно недолго просуществовавшей телевизионной американской мыльной оперы на NBC — Сансет Бич. Большую часть времени пробега телесериала её роль исполняла Сьюзан Уорд. Пока Уорд участвовала в другом шоу, Сидни Пенни взяла на себя роль Мег на два с лишним месяца. В финальных, декабрьских сериях, Мег сыграла Сьюзан Уорд опять.

Разработка и развитие персонажа 
Сьюзан Уорд была выбрана на роль Мег Каммингс после того, как её агент решил попробовать представить её на эту роль перед продюсерами. Уорд уже была известна создателю и исполнительному продюсеру сериала — Аарону Спеллингу — после того, как она снималась в его другом телесериале: «Берега Малибу». Уорд попросила через своего агента убедить Спеллинга, что она «смогла бы сыграть её и вписаться в образ милой и хорошей девушки». Она также сказала, что ей больше понравится играть в «милую девочку — Мег», чем в таких же злодеек, которых она играла раньше. В то время, когда Уорд начала сниматься в роли в фильме 2000 года «Своя тусовка», ей пришлось временно уехать и уйти из Сансет Бич в начале сентября 1999, а Сидни Пенни на два с лишним месяца решила взять на себя её обязанности, пока Уорд не вернулась обратно в конце ноября 1999. Создатель и продюсер сериала — Аарон Спеллинг — находился под сильным впечатлением как Сидни Пенни изобразила роль Мег, поэтому он «перевел её» в другой сериал, который он создал, предложив ей там роль.

Мег фигурирует с первых сцен в сериях сериала: «Сансет Бич». Её сюжетная линия открывается после того, как она приезжает из Канзаса в Сансет Бич, сбежав от своего неверного жениха Тима Трумэна (Дэкса Гриффина), чтобы найти мужчину, с которым она долго разговаривала и познакомилась по Интернету — Бена Эванса (Клайва Робертсона). Однако Мег ничего практически не знает о настоящей личности Бена. Уорд сказала, что Мег «— просто простая девушка из маленького провинциального городка», которая: «-следует зову своего сердца! Мег хочет внутренне узнать, что может она встретить в этом чудесном мире, что он может ей предложить?» «Увлечение своей задачей выяснения истинной личности и имени её интернет-воздыхателя — первое — с чем ей предстоит столкнуться в городе…» Персонаж оказался популярным и важным в истории сериала и руководство NBC — поместило её историю в отдельную серию в недельном периоде линейки специальных выпусков сериала в конце июля 1997 года, посвященным центральным, популярным и важным героям сериала.

Основные сюжетные линии 
Оставив своего жениха Тима у алтаря, после того, как она застала Тима в поцелуе со своей лучшей подругой Конни, на кануне их свадьбы, Мег решила отправиться подальше от родного Ладлоу, в штате Канзас — в маленький прибрежный пляжный калифорнийский городок Сансет Бич, чтобы найти мужчину, с которым она познакомилась и уже долго общалась через Интернет под ник-именами: «Дороти» и «SB». Не имея никакого представления — ни о настоящей личности этого человека, ни о его имени, Мег постепенно познакомилась со многими жителями города, людьми, которые помогли ей, когда она упала с пирса — после её попытки поймать девушку, которая украла её сумки, и которые стали — в дальнейшем её надёжными друзьями, например, с пляжными спасателями — Кейси Митчеумом и Майкл Борном, а также с молодым официантом — Марком Волпером, и их — девушками.

В результате, она устроилась на работу — в бар — официанткой — местного клуба: «Бездна» и в «Интернет-кафе», принадлежащие оба — Бену Эвансу — одинокому вдовцу, чтобы скорым временем понять, что Бен и был — на самом деле её «SB» — её близкой и родственной душой в Интернете. Эти двое начали встречаться и влюбляться, но все пошло внезапно и не так гладко как они хотели и ожидали, когда соседка Бена
по дому — Энни Дуглас (Сара Бакстон) внезапно решила, что всегда хотела Бена всегда лишь для самой себя любимой и в результате была готова не перед чем не останавливаться, чтобы добиться этого. Довольно скоро, Бен и Мег — были втянуты в их общую историю с Энни, когда Энни несправедливо обвинили в убийстве её родного отца и когда после того, как она сбежала из тюрьмы и чуть не была кремирована заживо в гробу своего дяди
и в результате притворившись мертвой, она — втайне решила укрываться от Полиции и любопытных глаз — в доме Бена, чтобы тем временем: она, Бен и Мег — смогли разыскать настоящего убийцу её отца.

Хотя, в то же время, она постоянно старалась им мешать в поисках убийцы и строить отношения: захватывая Бена в заложники, чтобы помешать своему аресту и сорвать их свидание с Беном, или же, подсыпая Бену снотворное — в стакан выпивки, чтобы Мег застала их вместе и решила, будто бы Бен — спит вместе с ней, или же головокружительным прыжком в глубокую морскую воду с крыши спасательной вышки — чтобы отвлечь Бена от поцелуя с Мег…

В то же время Мег, Бен и Энни были вовлечены в историю проклятых и много раз похищенных драгоценностей Дешанела, например когда Эдди Коннорс похитил Мег, требуя от Бена и Энни — вернуть похищенные у него Энни драгоценности — в качестве залога сохранения её жизни, угрожая пристрелить её…

Вскоре Мег — также обнаружила, что её бывший жених — Тим Трумэн — также последовал за ней в Сансет Бич, хотя она и понятия не имела, что тот решил втайне помогать Энни, чтобы испортить её отношения с Беном и делал всё, вместе с ней — для этого. С самого начала в отношения: «Дороти» и «SB» — также вмешалась и Тиффани Торн — бездомная девчонка, ночующая на пляже, укравшая вещи и сумки Мег — в первый день не приезда, и пытавшаяся сыграть и «сделать деньги» — на факте безызвестности друг другу — настоящих имен — «Дороти»(Мег Каммингс) и «SB»(Бена Эванса), притворившись «Дороти» — в глазах Бена, и в глазах ничего не подозревающей — «ставшей внезапно её лучшей подругой» — Мег — вначале, хотя эта сюжетная линия довольно скоро сошла — на нет, и в конце концов «Дороти» и «SB», то есть: Мег и Бен — поняли, почувствовали и прояснили между собой кем же они были друг другу…

А Энни и Тим, тем временем, делали все, чтобы разлучить их. Например, заманили Мег в загадочную мастерскую Марии, которая была заперта несколько лет со дня гибели художницы, втайне подкинув ей ключ, в которой Мег обнаружила «кровавый беспорядок» и её разбросанные платья — делая все, чтобы убедить Мег, что Бен убил её. Также они подделали для этого и её дневник. Бен и сам по себе — замкнулся, не желая подпускать Мег к себе и к мрачным секретам своего прошлого — о своей погибшей жене, но был очень разьярен, и порвал платье Марии, которое Мег решила на себя, надеясь, втайне от него, примерить в её мастерской, когда застал её там в нём за этим занятием, поцарапал её, порвав кусок её платья, после чего: он прогнал Мег, и в результате: оставшись один в комнате, поджёг мастерскую, точнее кровать Марии, и чуть не сгорел сам; и в результате чего: у них возникли некоторые сложности в отношениях, и Мег — была вынуждена уволиться — с его клуба, особенно, когда она застала внезапный — поцелуй Бена и Энни — у неё дома(Который: на фоне психотравмы — делал все, чтобы оттолкнуть её в начале их истории)…

В одной из своих самых безумных попыток разлучить пару: Энни и Тиму удалось также заманить Мег и в загадочную пещеру Марии, которую должны были взрывать по общим планам Грегори и Бена(о чём они не знали), и которая позже обрушилась, не подозревая, что Бен внезапно решил побежать следом за Мег, чтобы увести её оттуда, но к сожалению не успел, когда прогремел взрыв. Пара впервые занялась любовью под упавшими обломками и осколками пещеры, но Мег и понятия не имела некоторое время: что Бен — бредил, думая, что он занимается любовью со своей покойной женой — Мария Торрес Эванс. Неожиданное продолжение сюжетной линии оказалось — таковым, что Бен — не помнил, как занимался любовью с Мег и называл её Марией, и что Энни и Тим втайне решили использовать это — в своих интригах, сумев отвлечь и запутать врача — психотерапевта Бена, и втайне, сделав Бену установку — под гипнозом, чтобы Бен — перед ней — называл Мег — Марией, каждый раз — когда Мег — назовет его — по имени, в результате чего: доведённая до слез Мег решила вернуться к своим родителям вместе с Тимом — обратно в свое село на ферму — в Ладлоу в штате Канзас. Но Бен отказывался сдаваться и втайне последовал следом — «за своей любимой Мег», убеждая её вернуться, и всеми силами — за ней романтически ухаживая…

Хотя к началу двухсотых серий, Мег и Энни заключили негласное перемирие друг между другом, тем не менее интриги и козни Энни против Бена и Мег — продолжались на протяжении всего сериала. Не смотря на то что, как казалось Тиму, что на какое-то время ему удалось вернуть Мег, и Мег даже была готова заняться снова с ним любовью незадолго до возвращения с ним обратно в Канзас, тем не менее, Мег уже никогда не принадлежала Тиму, и она вернула ему — его обручальное кольцо, и никогда больше не возвращалась к нему, считая в дальнейшем, что он попросту мешает ей жить, путаясь у ней под ногами и просто безумно ревнует её к Бену, отравляя ей её счастье с ним, что, однако — не останавливало Тима — от его дальнейших и активных попыток на протяжении всего сериала: разлучить их…

К счастью для Бена, после возвращения в город и его убеждения Мег — вернуться с ним обратно, она согласилась, и ему удалось добиться её согласия принять от него его подаренное ей кольцо в день их помолвки, балуя её — дорогими романтическими вечерами и осуществляя её мечту и мечту её мамы о красном кабриолете — в жизнь. Но к несчастью для Мег: найденная шокирующая находка в шкафу Бена — окровавленные ножницы и простыни, которую она видела ещё в полной беспорядком мастерской Марии — когда входила туда в первые разы — омрачили счастливые, далеко идущие планы девушки. К тому же, омрачил её настроение и шокирующий её День Рождения, на который приехала её мать Джоан — которая изначально не одобряла новый выбор дочери (как и отец Ме Хэнк: с осторожностью и предубеждением относящийся к Бену), и на вечеринку к которому явился двойник покойной погибшей жены Бена — Марии(что было подстроенно и организованно её бывшим женихом — Тимом). На протяжении Первого Сезона, Мег предстояло провести свое расследование и разобраться, перед тем, как и дальше строить дальше — свое счастье и любовь рядом с Беном — может ли он быть жестоким и хладнокровным убийцей своей жены, или же на простынях и ножницах — просто красная краска? Когда успокоенная Мег, казалось бы, ответила на свои вопросы, получив их от Бена, в конце концов — Мег — ждал Рождественский сюрприз и подарок от Бена — Новогодняя Поездка на частный остров — на берегу моря — с одним единственным купленным домом…

Но во время отдыха и поездки на частный остров — Мег и её друзья подверглись нападению таинственного убийцы в маске, были убиты несколько женщин и капитан яхты, в основном, малозначимые, временно введенные персонажи, но был — среди них и также — убит — лучший друг Мег в Сансет Бич — Марк. Объявившийся психопат-убийца, разобщив друзей Мег, делал все и хотел добраться до своей главной жертвы — до Мег, но Марк с доблестью выбил из его рук нож и, выпихнув его в лес из дома на острове, погнался за ним, и взял смертельный удар крюком — на себя, в конечном итоге. В конечном итоге этого сюжетного миницикла — было показано, что убийцей Марка и всех остальных оказался Бен, с которого Марк сорвал маску и которого он, истекая кровью — обвинял в своих последних словах, которые к несчастью довелось услышать одному-единственному Тиму, когда все остальные были заняты — другими заботами…

Но Мег ему не поверила, посчитав, что он просто сходит с ума и взбесился от ревности, не смотря на свои внутренние подсознательные страхи и сомнения, но как только террор, казалось бы, что закончился, Мег предстояло столкнуться с тем, что её бывший жених Тим — «по странному стечению обстоятельств» — «упал со строительных лесов» и оказался в коме — на несколько месяцев, а также — с внезапным объявлением всей семьи Марии — детектива Рикардо Торреса, его странной и эксцентричной матери — гадалки — Кармен, и его младшего брата — Антонио, которые категорично были настроены против Бена и его развивающегося романа с Мег, из-за невыясненных обстоятельств загадочной ночи гибели Марии, считая, что Бен или убил её, или же был «повинен — в её бесследном исчезновении», и был виновен — в событиях на острове. Начиная с: «Острова Ужасов» — стала также более крепкой и тесной дружба — между Мег, Ванессой и Габи(девушки Рикардо Торреса, ставшая впоследствии его женой), которые во всем поддерживали Мег — после произошедших событий, Мег также — очень сильно сблизилась с Кейси, который всегда приходил на помощь к ней, когда у неё возникали с проблемы в этой истории, после чего ей пришлось столкнуться с внезапным появлением в городе — её младшей сестры Сары — молодой стажерки в Конгрессе, сбежавшей из Вашингтона из-за сексуального скандала, которая солгала всем что у неё не было романа с женатым конгрессменом, и всегда подсознательно ревновала безумную любовь парней к Мег, и частично завидовала её образу «прелестной отличницы» и хотела быть на её месте, и поэтому она решила стать не такой как она — этаким: «ее противовесом», а также столкнуться: с внезапным появлением в городе её родителей, которые, потеряв свою ферму в Канзасе, поселились, внезапно, в доме Бена — рядом со своей дочерью. В конце концов, была обнаружена и показана — ещё более шокирующая правда, что убийцей с острова — был на самом деле не Бен, а его злобный брат-близнец — Дерек Эванс (Клайв Робертсон), который, желая поквитаться с братом за плохое детство, решил втайне выдавать себя — за своего брата Бена — перед ничего не подозревающей Мег, её семьёй и друзьями, а тем временем: держал Бена — в потайном плену — на заброшенном складе, чтобы соблазнить его невесту, в конечном итоге: убить Мег и Бена и добраться до его денег. Кейси, члены семьи и друзья Мег и Марии — стали невольными помехами в скорых планах Дерека и история затянулась на несколько сотен серий. Мег и понятия не имела, что её попросту дурачат и обманывают, пока она не нашла старую детскую фотографию — Бена и Дерека — вместе — во время их загородной — летней поездки и «отдыха» в уедененном домике в горах — вместе с «Беном». После финальной схватки — сбежавшего из потайногого плена — Бена и Дерека — на краю скалы и падения Дерека — с неё, когда его сочли мертвым(после того, как его раз уже считали мертвым, когда Мария — ударила Дерека ножницами — в ночь её и его предполагаемой гибели — в море, оставив следы на ножницах и простынях, которые, позже, спустя годы — с ужасом увидела Мег — в шкафу Бена), Мег и Бен — возобновили — свои романтические отношения и клятвы и начали планировать и готовиться — к своей долгожданной свадьбе.

Однако, их счастье не было долгим, так как предполагаемо, погибшая жена Бена — Мария прибыла на их свадьбу — живая, и, относительно, невредимая, но к долговременному несчастью для себя и для них: страдающая амнезией, будучи — Недееспособной — по закону, остававшаяся женой Бена, и фактически: не способная дать Бену развод, пока она вновь не восстановит свою память. Но все стало довольно сложным, так как, когда на Сансет Бич обрушились ударные волны землетрясения, Мег навещая Тима в больничной палате и познакомилась с ней, с «Даной», оказавшись с ней в опасной смертельной ловушке — одними в одной больничной палате, которая к несчастью для многих и неё, когда она вместе с ней старалась спастись и выбраться из смертельных завалов больницы — стала её лучшей подругой. И также из-за того, что Мег не видела настоящего лица покойной жены Бена до их свадьбы с Беном, не подозревая что её новая подруга «Дана» — это на самом деле Мария — «воскресшая» жена Бена — в первую очередь из-за совместных стараний — Энни и Тима, которые решили навести и подготовить эту «ударную новость» для них — и прямо во время разгара свадьбы Мег с Беном.

Бен изо всех сил пытался выбрать одну из двух женщин, которых он любил в равной степени в разное время, и Мария начала жить в доме Бена вместе с Беном и Мег — в своей комнате-мастерской, вернувшись — к своему художеству, и читая обрывки своего дневника, делая все, чтобы вернуть любимого и всколыхнуть их прежнюю любовь и свою память, объявив Мег — резкую борьбу за него, и в скором времени — от их былой дружбы — мало что осталось, хотя они в принципе и не собирались становиться врагами — вначале.

Напряжение Мег и Марии, тем не менее, достигло пика в их драке на краю лестницы в доме Бена под Новый, 1999 год, в результате чего прокатившаяся по лестнице и ударившаяся головой о пол — Мария — вспомнила почти всю свою прежнюю жизнь(все, кроме 5 лет её бесследного исчезновения после «случая в море») и свои внезапно всколыхнувшиеся с большей силой чувства к Бену, будучи не намерена тепережды отдавать Бена — Мег, объявив ей двойную борьбу за него… В эту историю также вмешались объеденившиеся с усилиями — Сара и Тим, для того чтобы не допустить, чтобы Мег, которая все чаще утешалась на плечах у Кейси — была с ним и ещё больше с ним сблизилась, когда Мег решила последовать втайне за Беном и Марией к месту их отдыха в Палм Спрингс, чтобы понять: изменит ли ей Бен с Марией или нет, а Кейси решил поддержать её и вскоре решил ехать за ней, но все пошло не по его и её плану, так как Сара испортила их колеса — их автомобилей, и когда Бен отправился в дождливую бурю за продуктами и вином — от места отдыха с Марией в горах и его машина внезапно тоже заглохла, как и испорченная машина Мег, и, думая что им придется идти теперь к городу пешком, они внезапно столкнулись друг с другом на дороге. И подумав, что их машины — внезапно и надолго заглохли — из-за обрушевшегося на них дождя, они бежали вместе — от дождливой бури — к первому попавшемуся старинному домику в горах, где им было друг от друга никуда не деться, и где они остались наконец одни, решили романтически уедениться и заняться любовью, после долгого времени разлада спровоцированного также и родственниками Мег и Марии. Тем не менее это не остановило разьяренную из-за этого Марию от ещё нескольких попыток: разлучить их. Тем не менее, всё таки, уступив, посчитав что все попытки вернуть его — оказались — неэффективными и неудачными, Мария согласилась всё-таки дать Бену развод — в конце февраля 1999.

Но ситуация стала более сложной, когда странная и незнакомая женщина, Тесс Марин (Трейси Мельхиор), утверждавшая, что была близкой подругой Марии из тех лет «её: 5-летнего и бесследного исчезновения», которые она так и не могла вспомнить, приехала в город — в марте 1999-го, и заступила на порог их, с Беном и Мег дома — вместе с 5-летним ребёнком, Бенджи, и утверждая при этом, что тот — был на самом деле — сыном Бена и Марии. Анализ ДНК — подтвердил это, и на какое-то время: Бен, Мег, Мария, Тесс и Бенджи — решили жить вместе — под одной крышей, в то время как Тесс(и «презрительно — настроенный к Мег» — Бенджи) — строила тайные интриги и козни, чтобы вычеркнуть Мег — из жизни Бена, и воссоединить вновь — Бена и Марию, и в конце-концов, она объединила свои тайные усилия с ним и решила использовать для этого — Тима Трумэна(которому она внушила то, что она внезапно полюбила его)… Тесс инсценировала похищение Бенджи, взсбросив все розги вины и ответственности на отошедшую на пляже — во время «случая похищения» — Мег — во всех остальных глазах. Все это привело к тому, что Мег, в конце концов, решила, что Мария и Бен все больше проводят время вместе и втайне от неё вместе спят, а затем в результате, внезапно, она застала их вместе в постели; в конце концов, Мег ушла из дома Бена и начала все чаще и чаще утешаться в его доме: «Серфинг-Центр» и на плечах — в поцелуе со своим давним и близким другом — спасателем — Кейси Митчеумом (с Тимоти Адамсом), который недавно поссорился и расстался с её младшей сестрой — Сарой Каммингс (Шон Баттен) — из-за обнаруженного им её совместного заговора с Тимом в прошлом, и жить вместе с ним, что увидел и Бен, что побуждало и Сару «взвывать» и «беситься от изрядной ревности», и дело едва не дошло до сильной драки двух сестер — с битыми витринами нового магазина; тем не менее: Мег и Кейси, в конце концов, расстались, поняв, что дружба для них — единственно правильный и приемлемый путь, когда её младшая сестра — Сара и Кейси — смогли, в конце концов, найти — наметившиеся пути примирения между собой.

Затем, осенью, «Бен» — внезапно начал вести себя как-то странно, обещая любовь до конца своих дней — Марии и «их» общему сыну, и в то же время: втайне от неё постоянно домогаясь и преследуя Мег. Однако вскоре выяснилось, что Бен — снова был похищен Дереком, и что Бенджи — был сыном Дерека и Тесс, задуманный ими: как органичная часть далеко их идущего плана — убийства Бена и Марии и чтобы Бенджи, в результате, смог унаследовать его деньги. Тим, начав расследование о загадочном прошлом Тесс, с которой он некоторое время спал, узнал, кто такой Дерек, и что Тесс была давно его тайной любовницей, и был в результате убит им. Мария — была второй, кто поняла истинную идентичность Дерека, что привело к тому, что Дерек заковал и спрятал их в потайном подвале, вместе с Беном. Во время их совместного плена они долго разговаривали, и Мария, в конце концов поняла и приняла, что Мег — всегда была настоящей любовью Бена. Затем Кейси и Сара — обнаружили также личность Дерека, и соответственно — также были взяты в плен. Наконец мать Марии, Кармен, попросила Мег о помощи, что привело к тому, что она потихоньку — начала обыскивать дом Бена и установила идентичность вернувшегося в город — Дерека, в конечном итоге. Мег попыталась «поиграть с Дереком», притворившись, что она соблазняет его, чтобы перехитрить его, выхватить у него пистолет и одолеть его — в конце-концов, но вскоре оказалась тоже, в конце концов, вместе — со всеми остальными — в плену, в том же подвале. С помощью Бена — Марии удалось сбежать и вступиться в почти смертельную «кошачью схватку» с Тесс и одолеть её, что привело также к широкомасштабной драке: между двумя похитителями и пятью — планирующими план побега — похищенными, в результате которой, в финальной драке с Беном — Дерек был застрелен — в последних неделях сериала, а его напарница Тесс — отправилась, и надолго — за решетку, в то время, как Мария, осознав правду, решила усыновить Бенджи, ребёнка, которого она приняла благодаря Тесс — за своего собственного сына. Заключительной развязкой всего сериала: стала — двойная романтическая любовная свадьба: Мег и Бена, как и их общих друзей: Ванессы Харт (Шерри Соум) и Майкла Борна (Джейсона Уинстона Джорджа). В заключительном эпизоде — Мег проснулась у себя дома в постели и подумала, что она — все ещё у себя дома в Канзасе — для своей долгожданной свадьбы с Тимом, как и в первой серии и как будто она никуда и не уезжала, и, столкнувшись внезапно в холле своего родного дома — со многими знакомыми лицами из Сансет Бич, тем не менее, она решила, что её жизнь в Сансет Бич была всего лишь большим грезным сном, однако, затем, внезапно она снова проснулась в постели вместе с Беном, снова в Сансет Бич, и поняла, что история: «Канзас» — была сном, а её жизнь в Сансет-Бич с Беном — была теперь самой настоящей…

Прием персонажа и отзывы критиков 
В 1998 году Мег и Бен были номинированы в категории: «Лучшая пара» на премии «Дайджест мыльных опер». Майкл Сондерс из: «The Boston Globe» сказал, что если бы вы просто посмотрели сериал, вы бы просто как будто — посмотрели бы: «приключения Мег Каммингс, упрямой и взбалмошной девицы, которая уехала из своего родного — Канзаса — в Сансет Бич, чтобы там — построить свою новую жизнь». Кэндис Хейвенс из «Kingman Daily Miner» высказала мнение, что этот персонаж — задавал «тон и темп» сериала: «Сансет Бич». В 2011 году Бейбси Ми. Карбильо из: «Филиппинской звезды» заявила, что растущая тенденция разрыва свадебных платьев — вопреки традициям на Филиппинах — возникла из-за того, что Мег «разорвала» — своё свадебное платье. Газета: «Daily Record» — написала, что эпизод — с последней последовательностью снов — Мег — был «-возможно, самым лучшим из всех, когда-либо показанных в дневном мыле», добавив, что: «-это — ни в коем случае — нельзя было пропустить!!!». В то время как Мерл Браун из своей публикации сказала, что сюжетная линия любовного треугольника — с Мег, Беном и Марией была слишком длинной и затянутой. Поскольку «Сансет Бич» — не делал никаких «оправданий» — перед прессой — по поводу продолжительности и «затянутости» этой сюжетной линии, Браун — позже сказала, что — это было одним из качеств сериала.

Дэррин Фарриант из: «Возраста» высказал мнение, что Мег казалась «очень наивным» персонажем. Он добавил, что — «бедная, бедная Мег» и понятия не имела то, что Бен — был её интернет-любовником, и высказал мнение, что, поскольку темп истории «Сансет Бич» — казался очень медленным, он, вероятно, «—развернется и ускорится, как и сама история — немного позже — во многих других эпизодах сериала». Его коллега по «Возрасту», Саймон Хьюз, сказала, что Мег была: «-маленькой серенькой деревенской мышкой», по сравнению со своей более: «-своевольной, опытной и более молодой „городской кузиной“», Тиффани Торн (Эддриэнн Франц). Он высказал мнение, что — «нечленораздельная, инфантильная речь» — Мег — с «канзасским акцентом» — и была частью её очарования.

Примечания 

Вымышленные официанты
Вымышленные секретари
Вымышленные заложники
Вымышленные женщины
Вымышленные персонажи дневных мыльных опер производства США